Case Visentin ima više značenja:
 Case Visentin, Padova
 Case Visentin, Treviso